Дмитрий Николаевич Ячанов (17 апреля 1972, Казань, СССР) — российский хоккеист, вратарь, игрок сборной России в сезоне 2006—2007 годов.

Воспитанник казанской хоккейной школы. Долгое время выступал за Ак Барс (с 1990 до 2004). Играл в КХЛ с 2008 до 2010 года в СКА, конец сезона 2009—2010 провёл в ХК ВМФ (Санкт-Петербург). После этого завершил карьеру и перешёл на административную работу. Тренер вратарей ХК ЦСКА

Статистика выступлений

Регулярный сезон 
 Последнее обновление: 28 сентября 2008 года

Достижения 
 Участник Евролиги в сезоне 1998-99 годов
 Чемпион России в 1998 году
 Двукратный серебряный призёр чемпионата России (сезоны 1999—2000 и 2001—2002)
 Запасной вратарь сборной России на Кубке Карьяла в 1999 (2-е место)

Ссылки 
 Профиль hockeydb.com 
 Профиль eurohockey.net 

Родившиеся в Казани
Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Сокол» Новочебоксарск
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-Нева»